Reinsberg est le nom de deux communes :
 Reinsberg (Basse-Autriche), une commune d'Autriche ;
 Reinsberg (Saxe), une commune d'Allemagne.